Березнегова́тка — село Добринского района Липецкой области. Центр Березнеговатского сельсовета.

География 
Стоит на реке Плавице при впадении в неё ручья Мазейка.

Название — по березнягам (берёзовым кустам).

Село соединено автотрассами с Плавицей, Мазейкой и Верхней Матрёнкой.

История 
Селение возникло в XVIII веке. В 1782 году это было село с церковью.

1861— 1923 годы — центр Березнеговатской волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

Население

Известные уроженцы 
 Пчельников, Никита Игнатьевич - академик, создатель оружейных систем.
 Василий (Знаменский) -  магистр богословия,ректор Таврической духовной семинарии.
Корнев, Никифор Васильевич     — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.

Объекты культурного значения 
 Курганная группа 1   (13 насыпей)  

 Курганная группа 2  (6 насыпей)

Примечания

См. также 
 Березняговка — село Усманского района

Населённые пункты Добринского района